Sinknesh Ejigu (née en 1956), femme politique et chimiste éthiopienne.
 Sentayehu Ejigu (née en 1985), athlète éthiopienne spécialiste des courses de fond.
  (né en 1988), athlète néo-zélandais d'origine éthiopienne.
  (1948–2006), ingénieur éthiopien en aérospatiale.
 Deriba Merga Ejigu (né en 1980), athlète éthiopien, spécialiste du fond et du marathon.